Az óbirodalom kifejezés több ókori állam ősi korszakának megnevezése:
 egyiptomi Óbirodalom
 hettita Óbirodalom vagy óhettita kor
 asszír Óbirodalom vagy óasszír kor
 babiloni Óbirodalom vagy Óbabiloni Birodalom